Antonio Tamburini ist der Name folgender Personen:

* Antonio Tamburini (Sänger) (1800–1876), italienischer Sänger (Bariton)
 Antonio Tamburini (Rennfahrer) (* 1966), italienischer Automobilrennfahrer